

Географічні об'єкти 
 Моньє — муніципалітет у Франції.

Персоналії 
Моньє () — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Жозеф Моньє (1823–1906) — один з винахідників залізобетону.
 Жорж Моньє (1892–1974) — бельгійський композитор.
 Моньє Моньє-Вільямс (1819–1899) — британський індолог і санскритолог.